Det finns fler biografiska artiklar om personer med namnet Heinrich Barth:

För upptäcktsresanden, se Heinrich Barth (upptäcktsresande)
För den tyske juristen och politikern, se Heinrich Barth (jurist)